Фромберг (Fromberg, встречается в английском, немецком и нидерландском языках) — фамилия и топоним:

 Фамилия
 Фромберг, Ричард (род. 1970) — австралийский теннисист.

 Топоним
 Фромберг — город в штате Монтана, США.
 Фромберг — деревня в провинции Лимбург, Нидерланды.